

События 
 64—63 — город Набатея покорена римским полководцем Помпеем.
 Консулы: Луций Юлий Цезарь (патриций) и Гай Марций Фигул (плебей); проконсул: Луций Манлий Торкват (в Македонии); преторы: Марк Валерий Мессала Нигер, Марк Петрей (в Риме), Марк Плеторий Цестиан и Публий Сервилий Глобул; пропретор: Публий Орбий (в Азии); плебейские эдилы: Гай Октавий Фурин, Гай Тораний и Луций Кальпурний Пизон Цезонин; народные трибуны: Квинт Муций Орестин и Марк Луцилий; квесторы: Гай Альфий Флав, Марк Клавдий Марцелл, Марк Лоллий и Марк Порций Катон; проквестор: Публий Плавтий Гипсей (в Азии); монетный триумвир: Луций Росций Фабат; цензор: Луций Аврелий Котта (не смог завершить ценз).
 Провал закона плебейского трибуна Сервилия Рулла о создании аграрной комиссии, обладавшей широкими правами. Соперник Цицерона Катилина не был избран консулом. Цезарь, председательствуя в комиссии, расследовавшей убийства, привлёк к суду палачей, назначенных Суллой во время проскрипций. Смерть великого понтифика Метелла. Цезарь избран великим понтификом, победив Квинта Лутация Катула и Публия Сервилия Исаврика.
 Римское войско Помпея без сопротивления присоединяет Сирию и превращает её в провинцию. Коммагена и Киликия подпадают под власть Рима.
Хань и Хунну:
 Неудачная попытка хуннов вернуть себе Чэши.

Родились 
 64, ок. — Марк Валерий Мессала Корвин (ум. 8), римский военный и государственный деятель, оратор и писатель;
 64, ок. — Николай Дамасский (ум. после 4), сирийский хронист и философ, писавший по-гречески, воспитатель детей Марка Антония и Клеопатры.

Примечания

См. также